ANS Pivani Bakı FK foi uma equipe azeri de futebol com sede em Baku. Disputava a Azerbaijan Top Division.

Seus jogos foram mandados no Ismat Gayibov Stadium, que possui capacidade para 5.000 espectadores.

História 

O ANS Pivani Bakı FK foi fundado em 1992 como Nicat Maştağa e foi extinto em 2000.

Ligações externas 

Pivani Bakı
Clubes de futebol extintos em 2000